Marosvásárhelyi országgyűlés (1535)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1540)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1542. január)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1542. június)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1543)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1549)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1550)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1553)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1554)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1555–1556)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1571)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1574)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1658)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1659)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1663)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1666)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1694)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1696)
 Marosvásárhelyi országgyűlés (1707)